Schloss Heidelberg steht für:

 Heidelberger Schloss in Heidelberg, Baden-Württemberg
 Schloss Heidelberg (Thurgau), Gebäude im Kanton Thurgau, Schweiz
 Schloss Heidelberg (Schiff, 1928), deutsches Fahrgastschiff

Palais Heidelberg steht für:

 Großherzogliches Palais (Heidelberg) 

Siehe auch:
 Palais Boisserée in Heidelberg
 Ringwall Heidelberg